Krzewiny peut désigner :

Toponypie
en Pologne
 Krzewiny, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Krzewiny, un village dans la voïvodie de Łódź
 Krzewiny, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Krzewiny, un village dans la voïvodie de Poméranie